Die Erste Division 1963/64 war die 61. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 7. September 1963 und endete am 26. April 1964.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden Aufsteiger, KFC Malines und KFC Turnhout stiegen wieder ab.

Affaire Turnhout 
Der KFC Turnhout gewann am 24. Spieltag mit 2:0 gegen den KFC Beringen und konnte sich vorübergehend von den Abstiegsrängen entfernen. Acht Tage später schickte der Geschäftsführer von Beringen eine offizielle Beschwerde an den URBSFA und beschuldigte Turnhout, Spielern von Beringen zu bestechen. Die daraus resultierende Untersuchung bestätigte den Verdacht. Die beteiligten Personen wurden lebenslang gesperrt und das Schmiergeld wurde beschlagnahmt.

Turnhout wurde zum Zwangsabstieg verurteilt und war danach nie wieder erklassig. Die Begegnung wurde mit 5:0 für Beringen gewertet.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1963/64